Operculina Silva Manso, 1836 : un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae ;
 d'Orbigny, 1826 : un genre de foraminifères de la famille des Numullitidae.